Област Перник (също и Пернишка област) е една от 28-те области на България. Заема площ от 2390,5 km² и има население 114 162 души по окончателни данни от преброяване 2021. Пощенските кодове на населените места в област Перник са от 2300 (за град Перник) до 2499. МПС-кодът ѝ е РК.

География 

Област Перник се намира в Западна България и в географския център на Балканския полуостров. Границите ѝ са маркирани на север от Заваловискярската планина, на североизток – от Люлин, на югоизток – от Витоша, на юг – Конявската планина. Тази площ, обградена с планински вериги с височина, варираща между 1000 и 2300 m, е естествено разпокъсана от Верило-Руйската планинска верига. В този насечен планински релеф са включени Пернишко-Брезнишката, Радомирската и Земенската котловини, пресичани от река Струма и от най-горните ѝ пълноводни притоци. Котловините са отделени помежду си от трудно проходимите проломи, издълбани от Владайска река, Струма и река Ябланица. Запазените днес географски наименования на четирите вътрешни района са Граово (включваща Пернишко и Брезнишко), Мраката (Радомирско), Краище (Земенско) и Знеполе (Трънско). По-големите градски центрове в област Перник са Перник, Радомир, Брезник, Земен и Трън и всеки един от тях (заедно с близките им села) е обособен в самостоятелна община (към тях се прибавя и община Ковачевци).

Населени места 
Населени места в област Перник (градовете са с удебелен шрифт):

Население

Численост на населението 
Численост на населението в населените места на днешните общини в област Перник, според преброяванията през годините:

Прираст на населението

Естествен прираст 
Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на Националният статистически институт (НСИ):

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Защитени територии 
Към 2015 г. в област Перник се намират 1 природен парк, 1 поддържан резерват, 4 защитени местности и 4 природни забележителности.

Източници

Външни препратки 

  
  www.tranbg.com
  Новини от Област Перник 
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви